Trica bezeichnet
 den Fußballspieler Eugen Trică
 ein 2007 gebautes Schiff der Trafexpress-Klasse